Osoby o nazwisku Waśkowski:
 Antoni Waśkowski (1885–1966) – poeta
 Eugeniusz Waśkowski (1866–1942) – prawnik
 Mieczysław Waśkowski (1929–2001) – aktor
 Wacław Waśkowski (1904–1975) – grafik

Polskie nazwiska